Le Tyran mélancolique (Tyrannus melancholicus) est une espèce de passereau appartenant à la famille des Tyrannidae.

Description 
Le tyran mélancolique est reconnaissable à l'extrémité incisée de 5 de ses primaires et celle un peu rétrécie de sa 6ème. Le dos, les scapulaires et le croupion sont vert-olive grisâtre. La calotte et la nuque sont plutôt gris clair avec une large tache orange-rougeâtre dissimulée au centre de la calotte. Les lores sont gris passant au foncé sur l'œil, la région auriculaire traversée d'une bande foncée mate. Le haut de la queue est olive sombre habituellement marquée dans la partie postérieure de vert-olive grisâtre, le reste de la queue est foncé taché et terminé de blanc terne. Les ailes sont brun grisâtre foncé, les petite et moyenne couvertures conclues de gris, la grande couverture et les secondaires achevées de blanc grisâtre. Le menton et la gorge varient de blanc à blanc grisâtre, le haut de la poitrine est olive jaunâtre clair tandis que le bas et l'abdomen sont jaune. Les flancs et le dessous de la queue sont jaune pâle, le dessous des ailes est blanc jaunâtre avec l'intérieur blanc grisâtre.

Répartition 
Il vit dans le sud de l'Arizona et la basse vallée du Rio Grande au Texas aux États-Unis, en Amérique centrale (Costa Rica...) et en Amérique du Sud jusqu'au centre de l'Argentine et l'ouest du Pérou ainsi que sur Trinité-et-Tobago.

Les oiseaux des zones les plus froides au nord et au sud migrent vers les régions plus chaudes après la période de reproduction.

Habitat 
Cette espèce fréquente les territoires aux arbres éparpillés, la savane, les forêts ouvertes, les lisières de bois, les plantations, les terres agricoles et les zones résidentielles
.

Alimentation

Nidification

Reproduction 
Le tyran mélancolique se reproduit au sud-est de l'Arizona, au Mexique (états de Sonora, à l'est du San Luis Potosi et au sud du Tamaulipas), sur les côtes est et ouest de l'Amérique centrale (inclus les îles Marias, la péninsule du Yucatan) et en Amérique du sud, de la Colombie à l'Argentine.
Il hiverne de Sonora au nord-est du Mexique et à travers l'ensemble de l'Amérique centrale jusqu'en Amérique du Sud. Occasionnellement, on le trouve le long de la côte Pacifique, du sud de la Colombie-Britannique (inclus l'île de Vancouver) au sud de la Californie, au sud du Texas et à Cuba.

Sous-espèces 
D'après la classification de référence (version 7.2, 2017) du Congrès ornithologique international, cette espèce est constituée des trois sous-espèces suivantes (ordre phylogénique) : 

 Tyrannus melancholicus satrapa (Cabanis & Heine), 1859 ;
 Tyrannus melancholicus despote (MHK Lichtenstein), 1823 ;
 Tyrannus melancholicus melancholicus Vieillot, 1819.

Liens externes

Notes et références 

Tyrannidae